Kostanj je lahko:
 divji kostanj - drevesni rod Aesculus (z istoimenskimi plodovi)
 pravi kostanj - drevesna vrsta Castanea sativa (z istoimenskimi plodovi)
 Kostanj - naselje v Sloveniji
 Kostanj, Dubrava (Hrvaška)